Флаг Ва́динского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное белое полотнище с отношением ширины 2:3, несущее посередине фигуры герба района: перекрещённые вишнёвые ветви с плодами, изображённые зелёным и красным цветами и поверх них синяя вертикальная полоса в 1/5 длины полотнища; на полосе изображена жёлтая корона с крестом на стержне».

Обоснование символики 
Флаг Вадинского района разработан с учётом герба Вадинского района, который создан на основе исторического герба города Керенск Пензенского наместничества (современное село Вадинск), Высочайше утверждённого  года. Подлинное описание исторического герба гласит:

Въ первой части щита гербъ Пензенскій. Во второй части, въ серебряномъ полѣ, двѣ вишневые вѣтви съ плодами, означающие изобиліе плода сего.

Использование фигур исторического герба — вишнёвых ветвей символизирует богатую историю Вадинской земли, бережное отношение местных жителей к своему прошлому и традициям, а также неразрывную связь Вадинска и района, объединённых общей территорией.

В конце 1773 года Пензенская губерния оказалась в центре казацко-крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачёва. Единственный город в округе, который устоял под натиском повстанцев был Керенск. В воздаяние мужества и доблести местных жителей императрицей Екатериной Великой была подписана грамота о «Высочайшем… благоволении, милости и похвалы», а на крест колокольни Успенского собора Керенска императрица повелела укрепить корону, которая украшала собор до 20-х годов XX века. Это событие отражено на флаге жёлтой (золотой) короной с водружённым на неё крестом. Символику короны и креста дополняет геральдическая фигура — полоса (колонна) — традиционный символ опоры и надёжности.

Синий цвет — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Синяя полоса на флаге также символизирует основную водную артерию района — реку Вад, давшую своё имя муниципальному образованию.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, урожая, интеллекта и уважения.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости и жизненного роста.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги с изображением корон
Флора в геральдике